OMN est sigle de trois lettres qui signifie :
 Officier mécanicien navigant,
 Oman,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 Osmanabad, selon la liste AITA des aéroports.

Code